«Волшебный фонарь» — вокальная  «по мотивам изобретения братьев Люмьер»; музыкальный фильм-пародия на популярные зарубежные фильмы, снятый Евгением Гинзбургом в 1976 году.

В ролях 
 Людмила Гурченко — соседка / мамаша / девушка с Дикого Запада
 Спартак Мишулин — Огюст Люмьер / Куплетист / Бродяга / Старая селянка
 Николай Караченцов — вдова / парижанин
 Юрий Волынцев — Фандор / многодетный папаша / рыжий жених / бармен
остальные актёры в титрах не указаны
 Вячеслав Богачёв — разные роли
 Эммануил Виторган — Фантомас / ковбой
 Тамара Квасова — дочь (вокал Аллы Пугачёвой)
 Наталья Крачковская — пышная поселянка / пограничница / многодетная мамаша
 Валентин Манохин — Чарли Чаплин
 Евгений Моргунов — шериф / полисмен / сосед / пограничник
 Валентин Никулин — исполнитель финальной песни
 Светлана Орлова
 Любовь Полищук — контрабандистка
 Наталья Селезнёва — Элен
 Геннадий Хазанов — комиссар Жюв
 Валентина Шарыкина — прекрасная поселянка

Вокал 
 Вахтанг Кикабидзе
 Алла Пугачёва
 Валентин Никулин

Музыка 
 Эндрю Ллойд Уэббер
 Пол Маккартни
 Франсис Лей
 Рота, Нино
 Ричард Старки
А также другие известные западные композиторы в аранжировке Георгия Гараняна и Бориса Фрумкина.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Борис Пургалин
 Режиссёр-постановщик: Евгений Гинзбург
 Оператор-постановщик: Сергей Журавлёв
 Аранжировка: Георгий Гаранян, Борис Фрумкин
 Балетмейстер: Валентин Манохин

Награды 
На международном фестивале «Золотая Роза» в Швейцарии (1976) фильм получил второй приз — «Серебряную розу».

Факты 
 В советское время фильм на главном канале страны демонстрировался только дважды: 24 апреля 1976 года и в ночь на Новый 1977 год, а после этого был положен на полку.
 Режиссёр фильма получил очередной выговор от председателя Гостелерадио СССР Сергея Лапина — за «хулиганство».

Примечания

Ссылки 
 «Волшебный фонарь» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1976 года
Телефильмы СССР 1976 года